Мејби има више значења:
 Мејби (Калифорнија)
 Мејби (Мичиген)